Подковчатый полоз () — вид змей из семейства ужеобразных.

Описание 
Общая длина достигает 1,5—1,75 м. Голова закруглённая, туловище стройное, немного цилиндрическое, хвост намного короче, чем туловище. Имеет рельефный рисунок из крупных тёмно-коричневых или чёрных пятен вдоль спины. По бокам располагается ряд более мелких тёмных пятен. Присутствует подковообразное пятно наверху голов. Брюшная сторона оранжевого или розового цвета, особенно яркая у молодых особей.

Образ жизни 
Населяет сухие, каменистые места. Активен днём, питается ящерицами, птицами и грызунами.

Размножение 
Это яйцекладущая змея. Самка откладывает до 15 яиц.

Распространение 

Обитает в Португалии, южной Испании, на севере Марокко, Алжира, в Тунисе, на острове Сардиния.

Подвиды 
 Hemorrhois hippocrepis hippocrepis (Linnaeus, 1758)
 Hemorrhois hippocrepis nigrescens (Cattaneo, 1985)

Галерея

Примечания

Литература 
 Linnaeus, 1758 : Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis, ed. 10.
 Cattaneo, 1985 : Il Colubro Ferro di Cavallo dell’isola di Pantelleria: Coluber hippocrepis nigrescens subsp. nova (Reptilia Squamata Colubridae). Atti della Societa Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, vol. 126, p. 165-184.
 Arnold, E.N. & J.A. Burton. 1978. A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. Collins. London. pp. 191-194.

Животные, описанные в 1758 году
Ужеобразные
Пресмыкающиеся Европы
Пресмыкающиеся Африки